Drifter ou The Drifter (« vagabond » et aussi « Harenguier » en anglais) peut faire référence à plusieurs films :
 , film américain muet de Richard Garrick sorti en 1916 ;
 , film américain muet de Fred Kelsey sorti en 1917 ;
 , film américain de Robert De Lacey sorti en 1929 ;
 The Drifter, western américain de William A. O'Connor sorti en 1932 ;
 , film américain de Sam Newfield sorti en 1944 ;
 , court métrage américain de Ralph Bakshi et Robert Taylor sorti en 1970 ; 
 , film américain de Larry Brand sorti en 1988 ;
 , court métrage américain de Jeffrey Nicholson sorti en 2007 ; 
 , film néerlandais de Roel Reiné sorti en 2008 ;

Voir aussi